Who Is It? – traccia dell'album Talking Heads: 77 dei Talking Heads del 1977
 Who Is It – singolo di Michael Jackson del 1992, dall'album Dangerous
 Who Is It – singolo di Björk del 2004, dall'album Médulla